Thunau ist der Name von:

 Thunau am Kamp, Ort und Katastralgemeinde der Gemeinde Gars am Kamp in Niederösterreich
 Schloss Thunau, Schloss in Oberhaag in der Südsteiermark

Siehe auch: Tunau